Woyzeck est une pièce de théâtre de Georg Büchner écrite en 1837.
Elle a donné lieu à plusieurs adaptations dont :

Télévision  
 Woyzeck, téléfilm allemand de Rudolf Noelte diffusé en 1966 ;  
 Woyzeck, téléfilm de Georg Wübbolt diffusé en 1999 ;
 Woyzeck, téléfilm de Thomas Ostermeier	 diffusé en 2004.

Cinéma 
 Wozzeck, un film allemand de 1947 réalisé par Georg C. Klaren ;  
 Woyzeck, film de Werner Herzog sorti en 1979 ;
 Woyzeck, film de Guy Marignane sorti en 1993 ;
 Woyzeck, film de János Szász sorti en 1994.

Opéra   
 Wozzeck, opéra en trois actes écrit et composé par Alban Berg, créé en 1925.

Théâtre   
De nombreuses reprises ont eu lieu dont :  
 Woyzeck, pièce de théâtre de Thomas Ostermeier présentée en 2004.